Ма́рушко — украинская фамилия. Известные носители:

 Марушко, Вячеслав Фёдорович (1938—1999) — советский футболист.
 Марушко, Прокофий Кузьмич (1909—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Марушко, Сергей Васильевич (род. 1966) — советский и российский футболист, футбольный судья.